Strydom ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Strydom (* 1956), südafrikanische Sängerin
 Coenraad Strydom (1932–2001), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Hannes Strydom (* 1965), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Hennie Strydom (* 1956), südafrikanischer Jurist
 Johan Strydom (* 1938), namibischer Richter
 Jurgens Strydom (* 1987), namibischer Tennisspieler
 Louis Strydom (* 1980), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Maria Strydom (1982–2016), südafrikanische Bergsteigerin
 Meike Strydom (* 2000), südafrikanische Leichtathletin

Sonstiges
 Strydom als alternative Schreibweise des Familiennamens von Johannes Gerhardus Strijdom